Guaraní hace referencia a varios artículos.

Etnia

 Guaraníes, grupo de pueblos sudamericanos;
 Idioma guaraní, lengua sudamericana;

Administración

 Departamento Guaraní, división administrativa de la provincia de Misiones, Argentina;
 Guaraní (Misiones), localidad de la provincia de Misiones, Argentina;
 Guaraní (moneda), moneda de curso legal del Paraguay;

Deporte

 Guarani Futebol Clube, institución deportiva de Campinas, Brasil;
 Club Guaraní, institución deportiva de Asunción, Paraguay;
 Club Deportivo Guaraní Antonio Franco, institución deportiva de Posadas, Argentina;

Militarismo

 I.A. 50 "Guaraní II", avión militar argentino; 
 VBTP-MR Guarani un blindado de transporte de tropas, de origen brasileño.

Además

 Aeropuerto Internacional Guaraní, aeropuerto en Ciudad del Este, Paraguay;
 Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, institución universitaria que promueve y difunde la Lengua y Cultura Guaraní, en Paraguay;
 Horacio Guarany, cantante argentino;